Prospero Mortola fue un artista italiano del  especializado en el dorado y la pintura de retablos, marcos y esculturas.

Se asentó en Madrid, y trabajó en diversas obras de iglesias y de palacios: entre ellas, el dorado del retablo mayor de la iglesia de Meco (1742-1743), la catedral de Toledo (1757) y el palacio de El Pardo (ca. 1770); en este último caso, como dorador y pintor de esculturas a las órdenes del escultor francés Roberto Michel.

Prospero Mortola se casó con Juliana Fernández Ribón, que falleció hacia 1746.

Véase también 
 Escultura barroca#La escultura barroca en España
 Policromía
 Imaginería#Escuela castellana
 Estofado
 Pan de oro
 Roberto Michel

Enlaces externos 
 Los estucos de Roberto Michel para el Palacio de El Pardo
 La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Meco - Restauración del Retablo Mayor
 "Documentos para la historia de la pintura española"
 Evolución del órgano español: siglos XVI-XVIII

Pintores de Italia del siglo XVIII